Dram puede referirse a:
DRAM, acrónimo inglés para memoria de acceso aleatorio dinámico;
Dram, moneda oficial de la República de Armenia;
Dram, moneda no oficial de República del Alto Karabaj.